Czóbel ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Czóbel (1883–1976), ungarischer Künstler
 Ernst Czóbel (1886–1953), ungarischer Historiker, Übersetzer, Diplomat und Politiker
 Isolde Czóbel (1872–1951), deutsche Malerin und Textildesignerin
 Lisa Czóbel (1906–1992), deutsche Ausdruckstänzerin und Choreographin
 Minka Czóbel (1854/1855–1947), ungarische Schriftstellerin und Übersetzerin